Скопич Василь Платонович (* 1947) — заслужений майстер народної творчості УРСР, лауреат премії ім. К. Білокур, член Національної спілки майстрів народного мистецтва.
 Скопич Петро Іванович (* 1940) — бульдозерист, заслужений меліоратор Української РСР.